tempest, Engels voor storm.
 The Tempest, een toneelstuk van William Shakespeare uit cica 1611.
 The Tempest, een muziekstuk uit 1863 van Arthur Sullivan.
 Ouverture The Tempest, een werk voor orkest uit 1879 van Joachim Raff.
 Tempest (1928), een film uit 1928 van John Barrymore.
 Tempest (1982), een film uit 1982 van Paul Mazursky.
 Hawker Tempest, een model jachtvliegtuig van de Royal Air Force na 1943.
 Tempest (auto), een model van automerk Armstrong Siddeley van 1946.
 Midsummer Tempest, een roman van Poul Anderson uit 1974, winnaar van de Mythopoeic Award in 1975.
 Tempest (album), een muziekalbum van Bob Dylan, september 2012
 Tempest (band), een band
 Tempest (schip), een schip
 TEMPEST, Amerikaanse standaard voor het beperken van elektronische straling om spionage te voorkomen.
 Joey Tempest, zanger van de Zweedse hardrockband Europe.
 Tempest (computerspel)'', computerspel uit 1980.